Сизо́ва — женская форма русской фамилии . Известные носительницы:
 Сизова, Алла Ивановна (1939—2014) — советская и российская балерина, балетный педагог, народная артистка СССР.
 Сизова, Ксения Владимировна (род. 1989) — российская волейболистка.
 Сизова, Лидия Павловна (в девичестве Попова; род. 1930) — советская ткачиха, Герой Социалистического Труда. См. также 
 Сизова Грива
 Сизовка
 Сизово